Kronsbein ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kronsbein (1914–1991), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Peter Kronsbein (1943–2011), deutscher Fußballspieler